Друга лига означает вторая лига на украинском, чешском, словацком, польском, сербском, хорватском и некоторых других славянских языках.

 Друга лига (Украина) — второй уровень чемпионата Украины по футболу.
 Друга лига (Чехия) — второй уровень чемпионата Чехии по футболу.